Капанин:
 Капанин, Сергей Александрович (род. 1962) — советский и казахстанский футболист. Судья, тренер.

 Капанина, Светлана Владимировна (род. 1968) — российский пилот, лётчик-инструктор, спортсмен, тренер.